Алексе́й Петро́вич Козло́в (; 11 июля 1989, Минск, БССР, СССР) — белорусский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы «Минска». В 2008 году перешёл в «Торпедо-БелАЗ». Со временем закрепился на позиции флангового защитника. В сезоне 2013 года был вытеснен Алексеем Панковцом и Анри Хагушем и стал играть на фланге полузащиты.

В январе 2014 года перешёл в «Белшину». Играл на позиции левого защитника, иногда выходил на флангах полузащиты. По окончании сезона 2014 хотел покинуть Бобруйск. В январе 2015 года находился на просмотре в казахстанском «Жетысу», но безуспешно. В феврале вернулся в «Белшину», где начал сезон 2015. Оставался основным защитником команды, в июне не играл из-за травмы.

13 февраля 2016 подписал соглашение с минским «Динамо». Дебютировал за столичный клуб в матче с солигорским «Шахтёром», выйдя на замену в добавленное время второго тайма (0:0). Пропустил большую часть сезона 2016 из-за травмы. В декабре по окончании контракта покинул столичный клуб. 

В декабре 2017 года стал игроком новополоцкого «Нафтана». Начинал сезон в качестве основного игрока команды, выступал на позиции левого или правого защитника, во второй половине сезона из-за травм стал реже появляться на поле. По окончании сезона покинул «Нафтан» и в начале 2018 года присоединился к «Орше», которую покинул в августе того же года.

В июле 2020 года по результатам дела о договорных матчах был осуждён на два года колонии строгого режима.

В сборной 
Участник Олимпийских игр 2012 в Лондоне. Выступал за юношескую и молодёжную сборные Белоруссии.

Личная жизнь 
Образование средне-специальное. Женат Есть дочь.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Минск)
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Орша»